Nowara ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Nowara (1924–2001), deutscher Boxkämpfer und -trainer
 Johannes Nowara (1898–?), deutscher Landrat und Bürgermeister
 Martina Nowara (* 1961), österreichische Politikerin (ÖVP)